Niemcy:
 Flottbek – rzeka, dopływ Łaby
 Groß Flottbek – dzielnica Hamburga